Federico Carlos de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (4 de agosto de 1706, Sønderborg - la noche del 18-19 de octubre de 1761, Traventhal), conocido como Friedrich Karl o Friedrik Carl de Holstein-Plön, fue un miembro de una rama cadete de la Casa de Oldenburgo y el último duque del Ducado de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (o Holstein-Plön), un príncipe real danés, y un caballero de la Orden del Elefante. Cuando murió sin un heredero varón de su matrimonio con la Condesa Cristina Armgard von Reventlow, el gobierno del Ducado de Holstein-Plön retornó a la Corona danesa.

Primeros años 
Federico Carlos nació el 4 de agosto de 1706 en el Castillo de Sønderborg, el hijo póstumo y único de Cristián Carlos (1674-1706), un hermano del Duque Joaquín Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön. Este duque murió en 1722 sin herederos más cercanos que su sobrino, quien sucedería a su tío como Duque titular, aunque sin poderes políticos sobre los terratenientes locales.

El ascenso de Federico Carlos fue retrasado hasta 1729 ya que su padre había contraído matrimonio morganático con su madre, Dorotea Cristina von Aichelberg, quien fue reconocida como princesa danesa por el rey solo años después de la muerte de su marido.

Gobernante barroco 

Plön disfrutó de una vibrante vida cultural durante el reinado y mecenazgo de Federico Carlos. El duque diseñó, construyó, y reconstruyó residencias y jardines en estilos barroco y rococó, algunos de los cuales todavía se mantienen en pie (el castillo ducal de Plön y la denominada "Casa del Príncipe" en Plön entre otros). Otros han desaparecido, (particularmente notoria la residencia de verano en Traventhal, demolida en el siglo XIX).

Ya que ninguno de los hijos varones del matrimonio de Federico Carlos sobrevivió a la infancia, en 1756 concluyó un pacto de familia con Federico V de Dinamarca, nombrando al rey su sucesor en el Ducado de Plön. Las provisiones fueron materializadas cinco años más tarde, cuando Federico Carlos murió, en su pequeño palacio de Traventhal, en la noche del 18-19 de octubre de 1761.

Familia 

Federico Carlos tuvo seis hijos de su matrimonio con Cristina Armgard von Reventlow (1711-1779, una hija del general danés Cristián Detlev, Conde von Reventlow, y sobrina de la reina consorte danesa Ana Sofía Reventlow), quien, al igual que su madre, había nacido en una familia noble no dinástica:

 Princesa Sofía Cristina Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (5 de noviembre de 1732, Plön - 18 de marzo de 1757, Quedlinburg), canóniga de la Abadía de Quedlinburg.
 Princesa Federica Sofía Carlota de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (18 de noviembre de 1736, Plön - 4 de enero de 1769, Schönberg), quien desposó a Jorge Luis II de Erbach-Schönberg.
 Príncipe Cristián Carlos de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (2 de noviembre de 1738, Plön - 27 de febrero de 1740, Plön), quien murió en la infancia.
 Niño nacido muerto (marzo de 1741, Plön).
 Princesa Carlota Amalia Guillermina de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (23 de abril de 1744, Plön - 11 de octubre de 1770, Augustenburg), quien desposó a Federico Cristián I de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, y que sería tatarabuela de la última emperatriz alemana.
 Princesa Luisa Albertina de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (21 de julio de 1748, Plön - 2 de marzo de 1769, Ballenstedt), quien desposó a Federico Alberto de Anhalt-Bernburg.

Además, Federico Carlos tuvo hijos con dos amantes: con Sofía Inés Olearius, con quien tuvo una relación de seis años, seis hijas; y con su maîtresse-en-titre, María Catalina Bein, hermana del chambelán de la corte, tres hijos varones (dos de los cuales murieron sin descendencia) y dos hijas (una de las cuales murió en la infancia). Todos ellos fueron reconocidos y legitimados por el duque, a quienes concedió (o a sus madres) tierras, títulos y dinero.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
  Carsten Porskrog Rasmussen, Elke Imberger, Dieter Lohmeier, & Ingwer Momsen, Die Fürsten des Landes:  Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg; Neumünster, Germany:  Wachholtz Verlag, 2008.
  Traugott Schulze & Gerd Stolz, Die Herzogszeit in Plön, 1564-1761; Husum, Germany:  Husum Verlag, 1983.
  Dirck W. Storm, The Holstein Steinholzes:  Their Origin and Descent; privately published monograph [2008].

Enlaces externos 
 Línea familiar de Schleswig-Holstein-Plön
 Castillo de Plön en www.geschichte-s-h.de

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön
Orden de Dannebrog
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Dinamarca del siglo XVIII